Petri Varis, finski hokejist, * 13. maj 1969, Varkaus, Finska.

Varis je v finski ligi igral za klube Karhu-Kissat Helsinki, KooKoo Kouvola, Ässät Pori, Jokerit Helsinki, Haukat-KJT in Tappara Tampere. Osvojil je tri naslove finskega državnega prvaka, vse s klubom Jokerit Helsinki, v sezonah 1993/94, 1995/96 in 1996/97. V sezonah 1996/97 in 2000/01 je bil najboljši strelec finske lige. Leta 1993 je bil kot 132. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, v ligi NHL pa je zaigral v sezoni 1997/98 za klub Chicago Blackhawks, toda le na eni tekmi. Ob tem je igral še za klube Kölner Haie v nemški ligi ter Zürich SC Lions in GC Küsnacht Lions v švicarski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu.

Leta 2013 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 42
| 9
| 15
| 24
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 44
| 18
| 19
| 37
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 42
| 30
| 24
| 54
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 44
| 20
| 31
| 51
| +10
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 91/92
|
| 36
| 13
| 23
| 36
| +4
| 24
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +2
| 6
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 14
| 35
| 49
| +19
| 42
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -4
| 12
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 31
| 14
| 15
| 29
| +13
| 16
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +3
| 6
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 47
| 21
| 20
| 41
| +27
| 53
|
| 11
| 7
| 2
| 9
| +2
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Haukat-KJT
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 28
| 28
| 56
| +41
| 22
|
| 11
| 12
| 7
| 19
| +18
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 6
| 1
| 7
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 8
| 10
| +10
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 36
| 23
| 59
| +22
| 38
|
| 9
| 7
| 4
| 11
| +8
| 14
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 77
| 18
| 54
| 72
|
| 32
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 98/99
|
| 52
| 10
| 25
| 35
|
| 22
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 53
| 21
| 25
| 46
| +10
| 44
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| -6
| 14
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 27
| 43
| 70
| +27
| 38
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
| 16
| 6
| 15
| 21
|
| 29
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 02/03
|
| 28
| 16
| 21
| 37
|
| 16
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 55
| 9
| 19
| 28
| 0
| 38
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 56
| 13
| 17
| 30
| +9
| 28
|
| 12
| 3
| 4
| 7
| +5
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 56
| 18
| 13
| 31
| -1
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 06/07
|
| 54
| 17
| 28
| 45
| +24
| 56
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -3
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 07/08
|
| 28
| 3
| 8
| 11
| +1
| 16
|
| 13
| 3
| 2
| 5
| -11
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 08/09
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1042
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | 525
| bgcolor="#7FFF00" | 906
| bgcolor="#7FFF00" | +231
| bgcolor="#7FFF00" | 751
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 112
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Haukat-KJT
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti GC Küsnacht Lions
Hokejisti Tappara Tampere
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih